Лука Лазаревић може да се односи на:

 Лука Лазаревић (1774-1852), свештеник, војвода из Првог српског устанка.
 Лука И. Лазаревић (1856-1936), министар просвете Србије 1902-1903.